«Роджеру Эберту следует отказаться от жирной пищи» () — эпизод 211 (№ 24) сериала «Южный Парк», премьера которого состоялась 2 сентября 1998 года.

Сюжет 
Третьеклассникам надоедает, что мистер Гаррисон в последнее время не занимается на занятиях ничем кроме демонстрации им старого детективного сериала, записанного на видеокассеты с эфира. Тот говорит, что, раз они недовольны, он сводит их в планетарий. Картман видит на одной из кассет (вместе с сериалом был записан и рекламный блок) анонс конкурса на участие в рекламе сырных подушечек и решает принять в нём участие.

Дети приходят в планетарий. Его владелец, доктор Адамс, рассказывает им о достоинствах «планеария» (он так называет планетарий «из-за редкой болезни костей») и демонстрирует шоу, во время которого включает механизм так, что он гипнотически действует на посетителей. Это шоу не смотрит только Картман — он сбега́ет, чтобы поучаствовать в первом туре конкурса на исполнение песни о сырных подушечках.

На следующий день детям, чей разум начинает поглощать машина, по непонятным причинам хочется пойти в планетарий снова. Доктор Адамс на новых сеансах всё сильнее воздействует на них. В планетарий ходит всё больше людей, многие решают остаться в планетарии работать, но Кайл и Стэн чувствуют неладное — ведь они дети и не могут по своей воле добровольно делать что-либо. Они проверяют механизм из планетария на Кенни и убеждаются в том, как пагубно он действует на людей.

Поскольку все дети, участвовавшие в конкурсе сырных подушечек, уходят, чтобы работать в планетарии, Картман, которого планировалось определить на последнее место, побеждает и снимается в рекламе; он счастлив, что его покажут по телевизору. Во время возвращения из очередного похода в планетарий в школьном автобусе появляется мальчик Ван Гелдер, сбежавший оттуда. С помощью древней техники «обмена разумов» мистер Мэки при содействии медсестры Голлум узнаёт от него, в чём дело, и идёт в планетарий разбираться.

Картман ждёт, когда рекламу с ним покажут по телевизору. Однако телевизор никто не смотрит — в планетарий ушли работать все, включая Барбреди, вообразившего себя Элвисом, и Шефа. Мистер Мэки и медсестра Голлум приходят к доктору Адамсу разобраться; тот решает устроить сеанс промывки мозгов и им. Картман смотрит рекламу со своим участием; как выяснилось, из всей песни в его исполнении в ролике осталось только одно слово «отстой», но он всё равно счастлив. Он приходит в планетарий и, разозлённый тем, что Стэн и Кайл не смотрели рекламу, ломает проектор; промывающая мозги машина воздействует на доктора Адамса, и тот теряет разум, а все прочие возвращаются к своему нормальному состоянию. Картман рад — теперь он не только персонаж рекламы по телевизору, но и спаситель города.

Смерть Кенни 
Решив проверить на Кенни действие механизма из планетария, Стэн и Кайл включают «звёздное шоу» на полную мощь; Кенни не выдерживает, и у него лопается голова. Они говорят:

 Стэн: О боже мой, мы убили Кенни!Кайл: Мы — сволочи!' Персонажи 
В этом эпизоде впервые появляется бабушка Картмана.

 Пародии 
 Сюжет эпизода является пародией на эпизод «Кинжал разума» из сериала «Звёздный путь»; оттуда же взяты имена появляющихся только в этой серии персонажей. В эпизоде присутствует ещё целый ряд отсылок к «Звёздному пути».
 Детективный сериал, который показывает детям мистер Гаррисон, — Barnaby Jones''. Это шоу выходило в 1973—1980 годах.
 На прослушивании Картман поёт песню Донны Саммер «She Works Hard for the Money». Также во время прослушивания Эрик исполняет лунную походку Майкла Джексона.
 Эпизод назван в честь Роджера Эберта, который упоминается в серии дважды:
 Доктор Адамс говорит: «Звёзды на самом деле сделаны из горячего газа, который выходит изо рта Роджера Эберта».
 В честь Роджера Эберта названо одно из упомянутых в серии созвездий.
 Постоянные напоминания миссис Картман «не ковыряться в носу» и реакции на это Картмана взяты из фильма Монти Пайтон «Житие Брайана».

Факты 
 В этом эпизоде появляется инопланетянин: его можно заметить среди кнопок на машине в планетарии в самой последней сцене, когда Лиэн делает Эрику замечание.
 На прослушивании один из мальчиков поёт народную детскую песню «Bingo».
 Доктор Адамс говорит, что «собачья звезда» — Полярная, хотя на самом деле это Сириус.
 Во время лазерного шоу доктора Адамса играет песня «Footloose» Кенни Логгинса.
 Доктор Адамс заставляет Барбреди думать, что он — Элвис; мистер Мэки путает его поведение с Чарлтоном Хестоном.
 Мистер Мэки излечивает Барбреди, говоря ему: «На самом деле ты не король рок-н-ролла, а жирный тупой никчёмный полицейский из маленького городка, п’нятно?», фактически описывая настоящего Элвиса Пресли.
 Латинская фраза «Me transmitte sursum, Caledoni!», расположенная над входом в планетарий, приблизительно переводится как «Выведи меня, шотландец!», явно намекая на известную фразу «Телепортируй меня, Скотти!» («Beam me up, Scotty!») из сериала Star Trek.

Примечания

Ссылки 

 «Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods» на South Park Studios
 Сценарий серии «Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods»